Hors catégorie je nejvyšší kategorie stoupání na Tour de France. Název lze přeložit jako "mimo kategorie". Této kategorizace se využívá při soutěži o puntíkovaný trikot, tedy v soutěži o nejlepšího vrchaře (tzv. "krále hor"). Tato kategorie byla poprvé zavedena v roce 1979.

Přehled vrcholů 

Tour de France
Cyklistická terminologie